Boguty-Pianki (plaats), plaats in Polen
 Boguty-Pianki (gemeente), gemeente in Polen